Chiara Moscardelli – scrittrice italiana
 Davide Moscardelli – ex calciatore italiano
 Claudio Moscardelli – politico italiano
 Nicola Moscardelli – poeta, scrittore ed esoterista italiano